Красі́нський () — польське прізвище.

Відомі носії:
 Адам Красінський (1714—1800) — латинський кам'янецький єпископ, один з очільників Барської конфедерації.
 Вінцентій Красінський (1782—1858) — граф, польський, французький та російський генерал, учасник Наполеонівських війн.
 Владислав Красінський (1844—1873) — польський письменник, граф, син поета Зигмунта Красінського.
 Генріх Красинський (1804—1876) — польський військовик та письменник.
 Зигмунт Красінський (1812—1859) — польський поет і драматург, граф, син Вінцентія Красінського.
 Францішек Красінський (1525—1577) — краківський єпископ (1572—1577), секретар королівський (1560—1569), підканцлер коронний (1569—1574).
 Красінський Ян-Анджей (1550—1612) — польський історик

Також:
 5714 Красінський — астероїд головного поясу

Див. також 
 Красінські

Польські прізвища